Mbuji-Mayi – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Mbuji-Mayi (rzeka) – rzeka w Demokratycznej Republice Konga